Bogojavlenskoe – nome fino al 1963 del centro abitato russo di Dolgovo
 Bogojavlenskoe – nome fino al 1958 del centro abitato russo di Pervomajskij
 Bogojavlenskoe – nome fino al 1917 del centro abitato russo di Staraja Majna